Thailand Sevens 2022 – trzecia edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Thailand Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 22–23 października 2022 roku na Boonyachinda Stadium w Bangkoku będąc pierwszym turniejem sezonu 2022.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Boonyachinda Stadium zawody były pierwszym turniejem sezonu 2022 i miało w nich wziąć udział siedem reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na dwie czterozespołowe grupy, po czym czwórka najlepszych awansowała do półfinałów, a pozostałe zmierzyły się w walce o Plate. Z uwagi na zawieszenie w prawach członka Asia Rugby w zawodach ostatecznie nie wystartowała Sri Lanka. Turniej był transmitowany w Internecie.

W turnieju triumfowali reprezentanci Hongkongu. Najwięcej punktów i przyłożeń zdobył przedstawiciel triumfatorów, Max Denmark.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

T1
Thailand Sevens
2022 w Tajlandii